Academygletsjer (Antarctica), gletsjer in Antarctica
 Academygletsjer (Groenland), gletsjer in Groenland